Бриджмен (Камень Елены; ) — необитаемый остров диаметром 0,9 x 0,6 км, который находится в 37 километрах к востоку от острова Ватерлоо и входит в группу Южных Шетландских островов.

Геология 

Остров представляет собой стратовулкан высотой 240 метров над уровнем моря, большая часть которого находится под водой. Берега острова обрывистые и неудобны для высадки. Берега покрыты пирокластическими потоками. В середине XIX века сообщалось о вулканической деятельности на острове, но впоследствии эти сообщения не подтвердились, так как вулканическая активность была зафиксирована на острове Пингвин.

История 
Название острову дал Эдвард Брансфилд, который его открыл 20 января 1820 года в честь капитана британского флота Чарльза Бриджмена.

Примечания

Ссылки 
 
 

Вулканы по алфавиту
Вулканы Антарктики
Стратовулканы
Южные Шетландские острова
Горы Антарктиды